Вопака има више значења:
 Округ Вопака (Висконсин)
 Вопака (Висконсин)